est la première compilation de Heart. Elle réunit leurs plus grands succès de 1976-1993.

Liste des pistes

 Crazy on You
 All I Wanna Do Is Make Love to You
 If Looks Could Kill
 Never
 Alone
 Who Will You Run To
 Straight On [Acoustic Version]
 Magic Man
 What About Love
 Dreamboat Annie
 Dog and Butterfly 
 Nothin' at All
 Heartless
 Stranded
 Will You Be There (In The Morning)
 These Dreams
 Barracuda [Live Version]

Liens externes 

Album de Heart
Album publié par Capitol Records